Alte Bürg ist der Name folgender Objekte:

 Alte Bürg (Möckmühl), eine abgegangene hochmittelalterliche Burganlage bei Möckmühl im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Alte Bürg (Riesbürg) oder Altenbürg, Gehöft und Burgruine im Gemeindeteil Utzmemmingen von Riesbürg im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Alte Bürg (Weißenburg in Bayern), eine frühmittelalterliche Wallanlage bei Weißenburg in Bayern im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Alte Bürg (Pappenheim), eine frühmittelalterliche Wallanlage bei Pappenheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Alte Bürg (Haag bei Treuchtlingen), auch als Schlössle bezeichnet, abgegangene hochmittelalterliche Burganlage bei Haag bei Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Burgstall Alte Bürg steht für:

 Burgstall Alte Bürg (Eschenfelden), abgegangene Adelsburg in Hirschbach im oberpfälzischen Landkreis Amberg-Sulzbach in Bayern
 Burgstall Alte Bürg (Spalt), Wallburg in Spalt im mittelfränkischen Landkreis Roth in Bayern

Siehe auch:
 Alte Burg